Третья авеню () — может означать:

 Третья авеню — улица, проходящая в районе Ист-Сайд боро Манхэттен и в Южном Бронксе.
 Третья авеню — станция Нью-Йоркского метро, расположенная на BMT Canarsie Line.